Can Dragó Vella, masia datada al  de Barcelona, actualment desapareguda
 Parc de Can Dragó, parc i complex esportiu situat a les proximitats de l'antiga masia de "Can Dragó Vella"